Kulhánek je české příjmení, nese jej více osobností:

 Bohumil Kulhánek (1941–2005) – český politik, senátor za ODS
 Hana Kulhánková (* 1977) – česká filmová odbornice a filoložka
 Jakub Kulhánek (* 1984) – český úředník a politik, ministr zahraničních věcí ČR
 Jiří Kulhánek – více osobností téhož jména
 Marie Wagnerová-Kulhánková (1906–1983) – česká sochařka
 Martin Kulhánek (* 1973) – český fotbalista
 Oldřich Kulhánek (1940–2013) – český výtvarník, grafik a malíř
 Petr Kulhánek – více osobností téhož jména
 Stanislav Kulhánek (1885–1970) – český grafik, ilustrátor a pedagog
 Václav Kulhánek (1930–2021) – český římskokatolický duchovní, archivář a církevní právník
 Vladimír Kulhánek – více osobností téhož jména
 Vojtěch Kulhánek – český hudební publicista
 Vratislav Kulhánek (* 1943) – český manažer, CEO Škoda auto a sportovní funkcionář, politik

Česká příjmení